Roßdorf névvel a következő települések léteznek:
Roßdorf (Hessen) – település Hessenben
Roßdorf (Türingia) - település Türingiában